A portugál nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság tizenharmadik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Gerhard Berger: 54 (1-23 / 41-71)
 Nigel Mansell: 16 (24-39)
 Pierluigi Martini: 1 (40)

Gerhard Berger 5. győzelme, 9. leggyorsabb köre, Ayrton Senna 39. (R) pole-pozíciója.
 Ferrari 97. győzelme.

Christian Danner utolsó, Jyrki Järvilehto első versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

További információk 
  

Portugal Nagydij, 1989
Portugál Formula–1 futamok